Би́ківський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Биківський провулок — провулок у місті Київ.

Биківський провулок — провулок у місті Волгоград.

Провулки